Ха́нс Ве́рнер Ри́хтер (; 12 ноября 1908, Ной-Заллентин на острове Узедом, королевство Пруссия, Германская империя — 23 марта 1993, Мюнхен, Федеративная Республика Германия) — немецкий писатель. Широкую популярность и всемирное признание ему принесло участие в организации «Группа 47», литературном кружке в Федеративной Республики Германия, членами которого были писатели .

Лауреат премий  (1951),  (1952),  (1986),  Баварской академии изящных искусств (1986),  (1992). Кавалер Большого Креста особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (1979). Почётный доктор Технологического института Карлсруэ.

Биография 
Ханс Вернер Рихтер родился 12 ноября 1908 года в деревне Ной-Заллентин (ныне часть муниципалитета ) на острове Узедом в прусской провинции Померания. Он был вторым ребёнком в семье. Всего у родителей родились семеро детей. Отец будущего писателя, Рихард Рихтер был рыбаком и спасателем на водах, подрабатывал каменщиком и музыкантом. Мать, Анна Рихтер, урождённая Кнут была домохозяйкой и подрабатывала прачкой, обстирывая, приезжавших на остров, туристов, которым сдавала комнаты.

В 1924—1927 годах он был учеником книготорговца в Свинемюнде, а затем служил продавцом в книжном магазине в Берлине.

В 1930 году Ханс Вернер вступил в Коммунистическую партию Германии, из которой его исключили спустя два года за троцкизм. В 1933 году он стал свидетелем нацистских маршей на поле Темпельхоф в Берлине, и возобновил общение с запрещенной коммунистической партией, пытаясь сформировать группы сопротивления. Когда ему это не удалось, он бежал со своей подругой в Париж. В эмиграции Ханс Вернер оказался в отчаянном материальном положении.

После своего возвращения в 1934 году, он работал продавцом книг и редактором в Берлине, проводил политические акции в метро. В 1940 году он был арестован гестапо, которое не обнаружило его связей с незаконными пацифистскими группами молодежи, и Ханса Вернера призвали на военную службу. И он, и три его брата пережили войну; их отец запретил им на фронте любые «подвиги».

С 1943 по 1946 годы Ханс Вернер находился в американском плену, сначала в лагере Кэмп-Эллис, в штате Иллинойс, а затем в Форт-Кимей, в штате Род-Айленд. Весной 1945 года вместе с Альфредом Андершом, Густавом Рене Хоке и Вальтером Кольбенхофом Ханс Вернер стал издавать антифашистский журнал «Призыв». Он и Альфред Андерш начали издавать новый журнал уже после освобождения в Мюнхене. После того, как в апреле 1947 года оккупационные власти закрыли журнал из-за прокоммунистической ориентации его создателей, сотрудники запрещенного журнала по предложению Ханса Вернера образовали группу писателей и литературных критиков, известную под названием «Группа 47».

Первые годы в «Группе 47» являются самым плодотворным периодом в творческой деятельности Ханса Вернера. В 1951 году, он был удостоен Премии Фонтане, в 1952 году за роман «Они упали с рук Господа» получил Премию Рене Шикеле, в 1972 году премию за вклад в развитие культуры от немецких профсоюзов, 1979 году Федеральный крест за заслуги, в 1986 году Большую литературную премию Баварской академии изящных искусств, в 1992 году Премию Померании за вклад в развитие культуры. По инициативе Гюнтера Грасса в 1990 году состоялась последняя встреча членов «Группы 47».

После смерти Ханса Вернера Рихтера 23 марта 1993 года в Мюнхене, он, по собственному желанию, был похоронен на кладбище Бансин на острове Узедом. Бывшее пожарное депо в Бансине получило статус памятника архитектуры, в котором на первом этаже был открыт музей Ханса Вернера Рихтера.

Творческий путь

Сочинения 

 «Твои сыны Европа. Стихи немецких военнопленных»(, 1947)
 «» (, 1949)
 «Они упали с рук Господа» (, 1951)
 «Следы на песке» (, 1953)
 «Не убий» (, 1955)
 «»(, 1959)
 «Инвентаризация. Немецкий итог»(, 1962)
 «Призыв к новому правительству, или альтернативы нет»(, 1965)
 «Люди в дружеской обстановке» (, 1965)
 «Белая роза, красная роза» (, 1971)
 «Письма молодому социалисту» (, 1974)
 «Бегство в Абанон» (, 1980)
 «Час ложных побед» (, 1981)
 «Истории из Банзина» (, 1982)
 «» (, 1982)
 «Создание бабочки. Двадцать портретов из Группы 47» (, 1986)
 «Путешествие во времени. Истории из жизни»(, 1989)
 «Германия, твоя Померания. Правда, ложь и непристойные разговоры» (, 1990)
 «Как раз в середине. Дневники 1966—1972 годы» (, 2012)

Критика

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  
  
  
  
  
  
  

Немецкие писатели XX века
Писатели Германии XX века
Члены Коммунистической партии Германии
Троцкисты Германии
Члены Баварской академии изящных искусств